Journey through the Secret Life of Plants è un album di Stevie Wonder, originariamente pubblicato dalla Tamla Motown il 30 ottobre 1979. L'album è la colonna sonora del documentario The Secret Life of Plants, diretto da Walon Green e basato sul libro omonimo di Peter Tompkins e Christopher Bird.

Tracce

Lato 1
 Earth's Creation – 4:06
 Instrumental.
 The First Garden – 4:48
 Harmonica-based instrumental.
 Voyage to India – 6:29
 Instrumental, featuring two movements. One orchestral, the other citara-based.
 Same Old Story – 3:44
 Venus' Flytrap and the Bug – 2:25
 A jazz-comedy piece, with Stevie Wonder playing the role of bug.
 Ai No, Sono – 2:06
 Japanese chant-

Lato 2

 Seasons – 2:53
 Instrumental piece
 Power Flower – 5:29
 Lyrics by Michael Sembello.
 Send One Your Love (music) – 3:05
 Instrumental rendition of the main single.
 Race Babbling – 8:51

Lato 3
 Send One Your Love – 4:01
 Outside My Window – 5:29
 Black Orchid – 3:47
 Lyrics by Yvonne Wright.
 Ecclesiastes – 3:42
 A religious, choral piece.
 Kesse Ye Lolo De Ye – 3:03
 Come Back as a Flower – 4:59
 Lead vocals and lyrics by Syreeta Wright.

Lato 4
 A Seed's a Star/Tree Medley – 5:53
 The Secret Life of Plants – 4:16
 Tree – 5:47
 Finale – 7:01
 Instrumental, a reprise of several songs from the album.

Note

Collegamenti esterni 
 

Colonne sonore di film